Линия 1 — линия метрополитена Уху, содержащая 25 станций. Конечными являются Баошунлу на севере и Баймашан на юге. Она была открыта 3 ноября 2021 года.

История 
Линия 1 строилась с декабря 2016 года . 25 сентября 2021 Линия 1 открылась в тестовом режиме. Полное открытие произошло 3 ноября 2021 года.

Конструкция 
Это первая полностью автоматизированная надземная монорельсовая система без водителя в Китае. Её общая длина составляет около 30,48 км, включая 50 м подземных и 30,43 км наземных участков.

На линии используются 28 поездов, развивающих скорость до 80 км/ч.

Станции

Примечания 

Линии метрополитена